La Guerra Civil de Yemen puede referirse a varios conflictos:
Guerra Civil de Yemen del Norte
Guerra civil de Yemen de 1994
Guerra civil de Yemen de 2014